Aniołów – część Częstochowy
 Aniołów – część Zgierza
 Huta Aniołów – część Łodzi